Днепропетро́вская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Днепропетровская улица — улица в посёлке Старые Горки Приволжского района Казани.
В Красноярске:
 1-я Днепропетровская улица.
 2-я Днепропетровская улица.
 Днепропетровская улица — улица в Москве.
 Днепропетровская улица — улица в Пензе.
 Днепропетровская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Днепропетровская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Днепропетровская улица — улица в Саратове.

Украина 
 Днепропетровская улица — прежнее название улицы Павла Захарьина в Запорожье.
 Днепропетровская улица — прежнее название проспекта Мира в Кривом Роге.
 Днепропетровская улица — прежнее название улицы Героев Крут в Херсоне.
 Днепропетровская улица — улица в Макеевке.
 Днепропетровская улица — улица в Харькове.

См. также 
 Днепропетровская набережная
 Днепропетровский проезд

Улицы, названные в честь городов